Hier volgt een overzicht van voetbalwedstrijden van Galatasaray SK gedurende het seizoen 2009-2010. De club nam deel aan drie competities waarvan: Süper Lig, Turkse Beker en de Europa League. In de Süper lig was deze club geëindigd als derde. In de Europa League bereikte deze club de 1/8ste ronde en werd uitschakelde door de kampioen Atlético Madrid met de cijfers 1-1 en 1-2. En in de Turkse Beker was de club aanwezig tot de kwartfinale. De club verloor tegen Antalyaspor.

Stadion 
In 2009 speelde Galatasaray nog in het Ali Sami Yen Stadion dat 23.500 toeschouwers telde. Meteen één jaar daarna werd de Türk Telekom Arena geopend. De nieuwe stadion telt 55.000 stoelen en kreeg 5 sterren van de UEFA.

Oefenwedstrijd

Süper Lig

Europa League

Voorronde

Groepsfase

Zestiende finale

Selectie 

Coach:  Frank Rijkaard

Transfers 
In

Uit

Technische Staf 

Galatasaray SK naar seizoen
Galatasaray